Джордж Херст (George Hirst или George Hearst):
 Херст, Джордж (крикетчик) (1871—1954) — английский крикетчик.
 Херст, Джордж (предприниматель) (1820—1891) — американский предприниматель и политик.
 Херст, Джордж (футболист) (род. 1999) — английский футболист.